Паушкин — фамилия; имеет женскую форму Паушкина.
 Паушкин, Геннадий Александрович (Геннадий Фёдорович Пуринов; 1921—2007) — русский писатель.
 Паушкин, Ярослав Михайлович (1913—1996) — советский химик-органик.